Лихоборы:
 Локомотивное депо
 Электродепо метрополитена